Une place publique est une place, dans une ville, ouverte au passage du public, qui s'inscrit dans la tradition de l'agora des cités grecques antiques et du forum romain.
 La place publique comme synonyme de l'espace public afin de désigner le lieu d'apparition des faits de société.
 Place publique, un film réalisé par Agnès Jaoui, sorti en 2018.
 Place publique, un parti politique français, fondé en 2018 ;
 Revue place publique, revue française créée en 2007.